Toponímia:
 Llac Toba, un llac del nord de Sumatra, a Indonèsia, on va ocórrer una explosió volcànica fa 75000 anys
 La Toba, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Toba-Kakar, serralada muntanyosa del Pakistan
 Toba (Pakistan), poble del Pakistan
 Toba (Japó), ciutat del Japó
 Toba (Sèrbia), poble prop de Nova Crnja, a Sèrbia
 Toba (Etiòpia)
 Toba (Tibet)
 Miscel·lània:
 Toba o himiarites
 Toba o Qom, poble indígena de l'Argentina
 Qomlaqtaq, llengua parlada pels toba o qom a l'Amèrica del Sud
 Emperador Toba, 74è emperador del Japó
 Batak Toba, idioma parlat a Indonèsia
 Theater Owners Bookers Association
 Torsion-Bar Antenna
 Teoria de la catàstrofe de Toba, segons la qual l'evolució humana moderna fou afectada per l'erupció de Toba